Сааре () — эстонский топоним:

 Сааре — деревня в волости Ляэне-Нигула уезда Ляэнемаа, Эстония (до 2017 года — в волости Ноароотси). 
 Сааре — деревня в волости Тарту уезда Тартумаа, Эстония (до 2017 года — в волости Пийриссааре).
 Сааре — деревня в волости Элва уезда Тартумаа, Эстония (до 2017 года — в волости Пухья).
 Сааре — деревня в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа, Эстония (до 2017 года — в волости Варбла).
 Сааре — деревня Кяэпа в волости Муствеэ уезда Йыгевамаа, Эстония, до 2006 года — Сааре.
 Сааре — одно из названий деревни Острова в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония (до 2017 года — в волости Меремяэ). 
 Сааре — волость в составе уезда Йыгевамаа, Эстония. В 2017 году вошла в состав волости Мутсвеэ.